Placar Eletrônico foi um telejornal esportivo produzido pela TV Globo e exibido de 14 de abril de 1991 até 5 de janeiro de 1997, nas noites de domingo.

Sinopse
Era um resumo completo dos principais fatos do final de semana esportivo no Brasil e no Mundo. Apresentava os gols, os lances e os resultados do Futebol e de outras modalidades.

Estreou em 14 de abril de 1991, em substituição ao Esporte Espetacular que havia ido para as tardes de sábado. Também era uma versão aumentada dos Gols do Fantástico, exibido após o programa principal nos anos 80 e 90. Ficou no ar até 5 de janeiro de 1997, quando foi extinto (antes, o EE voltou para os domingos, mas pela manhã). O formato passou a ser usado até hoje pelos telejornais esportivos da TV fechada, como o SporTV News, do SporTV, SportsCenter, da ESPN Brasil, entre outros.

Apresentadores
Fernando Vanucci (1991-1997)
Glenda Kozlowski (1996-1997)
Léo Batista (1991-1997)
Mylena Ciribelli (1991-1997)
Oliveira Andrade (1991-1997), entre outros

Curiosidades
 O programa tinha de 3 a 4 blocos, sendo que o segundo era regionalizado, trazendo os gols e lances do fim de semana do Futebol. O formato havia sido usado pelo Esporte Espetacular na época de exibição aos domingos.
 O encerramento do programa não levava os créditos finais, já que o programa era produzido pela equipe do Globo Esporte, pelo fato do esportivo diário reprisar o conteúdo do programa dominical.
 O nome Placar voltou a ser utilizado pela Globo em 2009, para criar o Placar da Rodada, pós-jogo da rodada de quarta.
 Na edição de 1° de maio de 1994, dia da morte de Ayrton Senna, o apresentador Léo Batista fez o programa com uma camisa que ganhou do piloto, com o capacete dele inserido.

Programas da TV Globo
Telejornais esportivos do Brasil